Keurvorstendom Saksen (1356-1423)
 Keurvorstendom Saksen (1423-1485)
 Keurvorstendom Saksen (1485-1547)
 Keurvorstendom Saksen (1547-1806)